Les Chemins de la connaissance, une webradio
 Les Chemins de la connaissance, une émission
 Les Nouveaux Chemins de la connaissance, une émission radio animée par Adèle Van Reeth (anciennement par Raphaël Enthoven)